Jaime Silva (Jaime de Jesus Lopes Silva), economista português
Jaime Silva (pintor), pintor português
Jaime Silva (coreógrafo), coreógrafo português do começo do século XX, radicado no Brasil
Jaime Silva Gómez, futebolista colombiano
Jaime da Silva
Jaime da Silva Duarte, político brasieiro
Jaime da Silva Graça, futebolista português

Desambiguação